Poesia steht für:

(946) Poësia, ein Asteroid
MSC Poesia, ein Kreuzfahrtschiff
eine Programmiersprache für Siemens 2002 Großrechner, basierend auf PROSA, siehe POESIA (Programmiersprache)
ein Verlag in Finnland